I Declare War steht für:

 eine US-amerikanische Deathcore-Band, siehe I Declare War (Band)
 einen kanadischen Actionfilm, siehe I Declare War (Film)